Il singolare maschile del Dunlop World Challenge 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Michał Przysiężny era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Matthew Ebden ha battuto in finale Yūichi Sugita 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Matthew Ebden (Campione)
  Gō Soeda (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Yūichi Sugita (finale)

  Tatsuma Itō (quarti di finale)
  James Ward (quarti di finale)
  Hiroki Moriya (secondo turno)
  Blaž Rola (Semi Finali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dunlop World Challenge 2013
ATP Challenger Tour 2013